Krzywanice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Krzywanice, un village dans la voïvodie de Łódź
 Krzywanice, un village dans la voïvodie de Mazovie